Даниловцы

 Даниловцы — обозначение архиереев Русской православной церкви, близких к настоятелю московского Данилова монастыря Волоколамскому архиепископу Феодору (Поздеевскому), которые не приняли «Декларацию» 1927 года Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) и прекратили его поминовение за богослужением.
 Даниловцы — другое название Поморского согласия староверов-беспоповцев. Назван так по имени его зачинателя Данилы Викулина.
 Даниловцы — российское волонтёрское движение.

 топонимы
 Даниловцы — село в Зборовском районе Тернопольской области Украины.
 Даниловцы — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Даниловцы — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики.